Melchiorre Delfico puede hacer referencia a:
 Melchiorre Delfico (economista) (1744-1835)
 Melchiorre Delfico (caricaturista) (1825-1895)